Ньїренда - це прізвище. Люди з цим прізвищем:

 Чарлтон Ньїренда (нар. 1988), малавійський плавець
 Гаррі Ньїренда (нар. 1990), малавійський футболіст
 Томас Ньїренда (нар. 1986), замбійський футболіст
 Віктор Ньїренда (нар. 1988), малавійський футболіст
 Зіндаба Ньїренда, замбійська принцеса та письменниця
Замбійські прізвища
Малавійські прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем